Două localități din județul Giurgiu poartă denumirea de Bolintin:
 Bolintin-Deal
 Bolintin-Vale